Carlo Agostini (1888-1952) – włoski kardynał, patriarcha Wenecji
 Carlo Agostini (ur. 1909) – włoski szermierz, szpadzista, olimpijczyk.